Doxey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles T. Doxey (1841–1898), US-amerikanischer Politiker
 Wall Doxey (1892–1962), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Doxy